Ехидо ел Сентинела има више значења:

 Ехидо ел Сентинела (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ехидо ел Сентинела (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику